Раздольский сельский совет или Раздольский сельсовет

Раздольский сельский совет — в подчинении Адлерскому району города Сочи Краснодарского края РСФСР (1961-1980-е)
Раздольский сельский совет — в Михайловском районе Запорожской области Украины
Раздольский сельский совет — в Первомайском районе Харьковская области Украины